borati, skupina od 125 minerala
 Borat Sagdijev, fiktivni satirični lik
 Borat: učenje o amerika kultura za boljitak veličanstveno država Kazahstan, film iz 2006. godine